Santa Apolonia peut désigner :

Toponymes

Santa Apolonia un quartier d'Iurreta, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque.

Santa Apolonia : le nom de l'île de La Réunion tel qu'il apparaît sur les cartes portugaises au .

Santa Apolónia : gare centrale de Lisbonne
 Santa Apolónia : station de la ligne bleue du métro de Lisbonne, desservant la gare du même nom

Santa Apolonia : une municipalité du département de Chimaltenango.



Localités 
 Santa Apolonia : capitale de la paroisse civile de Santa Apolonia de la municipalité de Tulio Febres Cordero dans l'État de Mérida ;
 Santa Apolonia : chef-lieu de la municipalité de La Ceiba dans l'État de Trujillo.

Subdivisions 
 Santa Apolonia : l'une des quatre divisions territoriales dont l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Tulio Febres Cordero dans l'État de Mérida ;
 Santa Apolonia : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de La Ceiba dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme